Thouin ist der Familienname folgender Personen:

 André Thouin (1747–1824), französischer Botaniker
 Gabriel Thouin (1754–1829), französischer Gartengestalter
 Jean-André Thouin († 1764), französischer Hofgärtner